Croix kan syfta på:
 Croix, Nord
 Croix, Territoire de Belfort